María Carolina Zamoyska (en polaco Maria Karolina Zamoyska; Cracovia, 22 de septiembre de 1896 - Marsella, 9 de mayo de 1968) fue una aristócrata polaca perteneciente a la familia Zamoyski, emparentada por sangre (y posteriormente también por su matrimonio con el príncipe Raniero) con la Casa de Borbón-Dos Sicilias.

Biografía 
María Carolina nació en la ciudad de Cracovia en 1896, cuando dicha ciudad pertenecía al Imperio austrohúngaro. Fue hija del conde Andrés Przemysław Zamoyski (1852-1927) un aristócrata polaco perteneciente a una antigua familia de la baja nobleza recién titulada, y de la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias (1856-1941). Por línea materna era nieta del príncipe Francisco de Paula de las Dos Sicilias, conde de Trápani (1827-1892) y de la princesa María Isabel de Toscana (1834-1901).

María Carolina contrajo matrimonio morganático el 12 de septiembre de 1923 en Druzbaki con su primo, el príncipe Raniero de las Dos Sicilias, Duque de Castro (1883-1973). La pareja tuvo dos hijos:

 María del Carmen de Borbón y Zamoyski (1924-2018), soltera y sin descendencia.

 Fernando María Andrés de Borbón y Zamoyski  (1926-2008), casado con Chantal de Chevron-Villette (1925-2005); padres de tres hijos.

El príncipe Raniero ha pasado a la historia por haberle disputado a su primo, el Conde de Caserta, la jefatura de la Casa de las Dos Sicilias desde 1960, año en el que falleció sin descendencia masculina su tío, Fernando de Borbón-Dos Sicilias.

La condesa María Carolina Zamoyska falleció en la ciudad francesa de Marsella en 1968; su marido murió exactamente cinco años después.

Títulos y estilos 
 22 de septiembre de 1896 – 9 de mayo de 1968: Condesa María Carolina Zamoyska.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (18/04/1954).
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Soberana Orden de Malta (27/06/1962).

Ancestros 

</center>

</div></div>

Referencias 

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Nacidos en Cracovia